Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet 2007 – 6. edycja międzynarodowego turnieju kobiet o tytuł mistrza świata, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 12 do 19 maja 2007 roku w Frederikshavn, Dania.  Brązowy medal przypadł reprezentacji Szwajcarii, która pokonała Łotwę. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebrny Finlandia.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Grupa B 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 9 miejsce

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn 2006

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Świata 2007

Mistrzostwa świata w unihokeju
2007 w Danii
2007 w unihokeju
Unihokej w Danii